Molekulska formula -{C32H64O2}- se može odnositi na:

 Cetil palmitat
 Lakceroinska kiselina